Ilbert ist der Familienname folgender Personen:

 Courtenay Ilbert (1841–1924), britischer Jurist und Beamter
 Robert Ilbert, französischer Historiker